Hirons steht für:
 John Hirons (1878–1938), englischer Fußballspieler
 Paul Hirons (* 1971), englischer Fußballspieler
 William Hirons (1871–1958), britischer Leichtathlet und Tauzieher
 (2356) Hirons, Asteroid des Hauptgürtels